Эвауд Плетинкс (; родился 10 октября 2002) — бельгийский футболист, защитник клуба «Ауд-Хеверле Лёвен».

Клубная карьера 
Выступал за молодёжные команды бельгийских клубов «Герардсберген», «Зоттегем» и «Веттерен». В 2012 году стал игроком футбольной академии клуба «Зюлте Варегем». 19 января 2019 года дебютировал в основном составе «Зюлте Варегем» в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии против «Антверпена».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Бельгии до 17, до 18 и до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Зюлте Варегем» 
 Профиль на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»